Мировой рейтинг ИИХФ () — рейтинг национальных хоккейных сборных стран-членов Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ).

Система подсчёта очков была утверждена на очередном полугодовом конгрессе IIHF в Херсониссосе (Крит, Греция) 20 сентября 2003 года. Согласно словам президента IIHF Рене Фазеля, система разрабатывалась лёгкой для понимания, чтобы «отражать долговременное качество программ национального хоккея, а также их ориентации в международном хоккее».

Система расчёта 
Рейтинг базируется на результатах выступлений на последних Олимпийских играх и на последних четырёх чемпионатах мира. Чемпион мира или Олимпиады получает 1200 очков. Между двумя соседними позициями разница в 20 очков, например команда, занявшая 14 место, получает 800 очков, а команда на 15 месте — 780. Но между 1 и 2, 2 и 3, 4 и 5, 8 и 9 местами разница в 40 очков.

Результаты ближайшего прошедшего турнира имеют больший вес в расчёте. Последний чемпионат мира учитывается на 100 %, предпоследний — на 75 % и т. д. Олимпиада имеет такой же вес, как и чемпионат мира того же года.

Рейтинг много критиковали из-за большего веса чемпионата мира по сравнению с Олимпийским турниром и полного игнорирования Кубка мира, так как в течение Чемпионата мира многие высококлассные хоккеисты играют в плей-офф НХЛ, в отличие от Кубка мира и (с 1998 по 2014 год) Олимпийских игр. Правда надо учитывать, что Кубок мира проводится нерегулярно, интервал между двумя последними турнирами составил 12 лет и в нём принимало участие лишь 8 команд, включая, участвовавшие в последнем розыгрыше, синтетические сборные Европы и Северной Америки (до 23 лет), отражение результатов игр с которыми представляется в рейтинге проблематичным, а также то, что в Кубке мира отсутствуют ведущие азиатские хоккеисты.

Рейтинг используется для определения посева команд на следующем чемпионате мира и отбора сборных, которые могут участвовать в зимней Олимпиаде без участия в квалификационном раунде. Рейтинг IIHF появился в 2003 году, он был основан на результатах Олимпиады 2002 и чемпионатов мира с 2000 по 2003 годы. За участие в  чемпионате мира по хоккею с шайбой 2003 среди женских команд рейтинговые очки не начислялись по причине отмены турнира в ТОП-дивизионе из-за эпидемии атипичной пневмонии.

Рейтинг мужских сборных

Рейтинг женских сборных

Мужские сборные 2003–2019

Женские сборные 2003–2019

Примечания

Ссылки 
 Мировой рейтинг IIHF

Ф4
ИИХФ
Спортивные рейтинги